Staander kan verwijzen naar:
Staander, staander of stijl als bouwkundig onderdeel
 Staander, onderdeel van een fiets